Atka (Rusland), een onbewoonde plaats (nederzetting met stedelijk karakter) in de Russische oblast Magadan (aan de Kolymatrakt)
 Atka (Verenigde Staten), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Alaska
 Atkabaai, een ijshaven op Antarctica